Igneri oder Igñeri steht für:

 alternative Bezeichnung einer arawakischen Sprache in Mittelamerika, siehe Garifuna (Sprache)
 eine Kulturstufe des mittelamerikanischen und karibischen Volks der Arawak (Taino)